Résultats détaillés de l’édition 1976 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du 31 mai au .

Faits marquants 

Après avoir en huitièmes battu de justesse le meilleur joueur français du tournoi, François Jauffret, Björn Borg s'incline pour la deuxième fois sur la terre battue parisienne au tour suivant face à Adriano Panatta qui reste le seul joueur à l'avoir battu à Roland-Garros. Un événement !

Le tournoi féminin est notamment marqué par l'absence des meilleures joueuses telles que Chris Evert et Martina Navrátilová en raison de la concurrence des épreuves intervilles aux Etats-Unis.

On comptabilise un peu plus de 130 000 entrées pour cette édition.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1976 de l'ATP
 Saison 1976 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 
  Site de la WTA

Navigation 

1976
France
France
Sport en France en 1976
Tennis en mai 1976
Tennis en juin 1976